El apellido Hadik puede referirse a:
 Ágoston Hadik, teniente coronel del ejército húngaro;
 András Hadik, conde de Hungría;
 János Hadik, político húngaro de la Primera Guerra Mundial;
 Miksa Hadik, diplomático austrohúngaro
 Károly József Hadik, oficial del ejército austríaco de origen húngaro.
 Magda Hadik, escultor húngaro.